Der BMW X4 ist ein seit 2014 produziertes Sport Utility Vehicle von BMW. Seit 2018 wird die zweite Generation des Fahrzeugs verkauft. Er stellt die Coupé-Version zum BMW X3 dar. Seit 2019 wird der BMW X4 erstmals auch als BMW X4 M angeboten. 

Bisherige Modellreihen:

Planung und Inbetriebnahme 
Das BMW Concept X4 debütierte auf der Auto Shanghai 2013 und deutete den F26 X4 an.

Im Jahr 2014, während der New York International Auto Show, wurde das Serienmodell vorgestellt. Der X4 verfügt über viele der gleichen Antriebsstränge wie der X3, einschließlich Vier- und Sechszylinder-Benzin- und Dieselmotoren. Der X4 ist 23 mm (1 in) länger und 37 mm (1 in) höher als der F25 X3, auf dem er basiert, und er sitzt über dem X3, aber unter dem X5.

Das BMW-Werk Spartanburg erhielt eine Gesamtinvestition von 900 Millionen US-Dollar in Vorbereitung auf die Produktion von X-Modellen, einschließlich des F26 X4.

Ausrüstung 
Das BMW Efficient Dynamics Programm, das ein Start-Stopp-System für den Motor und eine Bremsenergierückgewinnung umfasst, ist in den Modellen basic, xLine und M Sport erhältlich. 40:20:40 geteilte umklappbare Rücksitze, iDrive, ein Head-up-Display und Echtzeit-Verkehrsinformationen sind alle verfügbaren Optionen. 19-Zoll-Leichtmetallräder, eine Sportabgasanlage, eine stärkere Fahrwerksabstimmung und M Sport-Optik sind bei M40i-Versionen Standard.

Alle Versionen sind serienmäßig mit Allradantrieb (xDrive) ausgestattet und erfüllen die Abgasnorm Euro 6.

M Performance Parts debütierte mit dem Facelift und ist mit allen Modellen kompatibel. Carbon-Spiegel, ein Sportlenkrad, M-Felgen, schwarze Kidrien, ein Kohlefaser-Spoiler und Aluminium-Pedale gehören dazu. Für 30d-Fahrzeuge ist ein Power-Boost-Paket erhältlich, das 27 PS (286 PS) hinzufügt, während für 20D-Varianten eine Doppelabgasanlage verfügbar ist.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2014 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 46.424 BMW X4 neu zugelassen worden. Mit 6.988 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

X4
Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine